Суперкубок Италии по футболу 2019 — 32-й розыгрыш Суперкубка Италии, проводимый между действующим чемпионом и обладателем кубка страны (либо же финалистом). В этом матче сыграли действующий обладатель титула и чемпион Италии — туринский «Ювентус» — и обладатель кубка Италии — римский «Лацио». Матч состоялся 22 декабря 2019 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Предыстория 
«Ювентус» и «Лацио» в 5-й раз встретились в матче за Суперкубок Италии, став самой часто играющей парой в турнире. В предыдущих встречах дважды победу одержал «Ювентус» (2013 и 2015), и дважды — «Лацио» (1998 и 2017).

Детали матча 

{| width="100%"
|valign="top" width="40%"|

Примечания 

2019
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Лацио»
Футбол в Италии в 2019 году
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019
Декабрь 2019 года
События 22 декабря
Спорт в Саудовской Аравии в 2019 году
Спортивные соревнования в Эр-Рияде